Bell Springs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bell Springs (Alabama)
 Bell Springs (Kalifornien)